Trappmossor (Anastrophyllum) är ett släkte av bladmossor som först beskrevs av Richard Spruce, och fick sitt nu gällande namn av Franz Stephani. Enligt Catalogue of Life ingår Trappmossor i familjen Anastrophyllaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Lophoziaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladmossor